Мармаро́ш (, ) — жудець на північному заході Румунії, частина історичного краю Мармарощина. Центр — місто Бая-Маре.

Площа — 6 304 тис. км². Населення — 510 110 тис. мешканців.

Географія 
У західній частині Мармарошу — Тисо-Дунайська низовина, у східній — передгір'я і хребти Східних Карпат. Клімат помірно континентальний.

Річки — Сомеш, Іза та ін. — належать до басейну Тиси.

Історія 
До переходу території до складу Румунії досить велику частину місцевого населення складали русини грекокатолицького віросповідання. Починаючи з 1920-х років, триває процес їхньої асиміляції, і наразі більша частина нащадків історичних русинів вважає себе за румунів.

Господарство 
У жудеці розвиваються видобування руд кольорових металів, кольорова металургія, хімічна, деревообробна та інші галузі промисловості. Промислові центри: Бая-Маре, Сигіт.

Виробництво промислової продукції зросло у 1956 проти 1950 на 142 %. Важливе значення у сільському господарстві мають зернові, особливо кукурудза й пшениця. У низовинних районах розвинуте тваринництво м'ясо-молочного напряму, в гірських — переважає вівчарство. Через територію Мармарошу проходять залізниці, що зв'язують Румунію з Україною.

У жудеці 2 муніципалітети, 6 міст і 62 комуни.

Населення 

Рівень урбанізації національностей:

Рівень урбанізації релігійних конфесій:

Міста 

Муніципалітети:
 Бая-Маре (Baia Mare)
 Мармарош-Сигіт (Sighetu Marmației)

Міста:
 Бая-Спріє (Baia Sprie)
 Борша (Borșa)
 Вишово-Вижнє (Vișeu de Sus)
 Кавнік (Cavnic)
 Сейнь (Seini)
 Тирґу-Лепуш (Târgu Lăpuș)

Література 
 

Жудці Румунії
Південна Мармарощина